

Patronyme 
, parfois retranscrit « Satoh » ou « Sato », est le nom de famille japonais le plus répandu au Japon. Il serait dérivé du nom de famille .

  ;
 Akira Satō, personnage fictif de l'album de BD Les 3 Formules du professeur Satō de la série Blake et Mortimer ;
 Arisa Sato (1988-), mannequin ;
 Arisa Sato (1989-), joueuse de volley-ball ;
 Ayano Sato (1996-), patineuse de vitesse ;
 Biichi Satō (1977-),  seiyū  (doubleur) d'anime japonais ;
 Dai Satō (1969-), scénariste d'anime ;
 Daisuke Satō (1964-2017), concepteur de jeux et écrivain japonais ;
 Eisaku Satō (1901-1975), Premier ministre du Japon ;
 Eric Sato (1966-), joueur de volley-ball américain ;
 Eriko Satō (1981-), actrice ;
 Gen Satō (1960-), mangaka japonais ;
 Gordon Sato (1927-), biologiste cellulaire américain ;
 Harue Sato (1976-), footballeuse japonaise ;
 Haruo Satō (1892-1964), poète, essayiste et écrivain japonais ;
 Hisayoshi Sato (1987-), nageur japonais ;
 Hoshi Sato, personnage de Star Trek ;
 Ikio Satō (1902-1945), herpétologiste japonais ;
 Jin Sato (1974-), footballeur japonais ;
 Jun'ya Satō (1932-2019), réalisateur japonais ;
 Jun'ichi Satō (1960-), réalisateur, scénariste et producteur ;
 Kayo Satoh (1988-), top-modèle japonaise ;
 Kiyoto Sato (1941-), artiste peintre japonais ;
 Liane Sato (1964-), joueuse de volley-ball américaine ;
 Makoto Satō (1934-2012), acteur japonais ;
 Makoto Satō (1943-), metteur en scène et dramaturge japonais ; 
 Manabu Satō alias Mana (1969-), musicien, producteur et styliste ;
 Masaru Satō (1928-1999), compositeur de musique de film ;
 Mikio Satō (1928-), mathématicien, coauteur de la conjecture de Satō-Tate ;
 Mina Sato (1998-), cycliste japonaise ;
 Mitsuru Satō (1961-), lutteur japonais ;
 Naoko Sato (1955-), joueuse de tennis ;
 Naoto Satō (1953-), astronome ;
 Nobuo Satō (1942-), patineur et entraîneur japonais ;
 Romain Sato (1981-), joueur de basket-ball centrafricain ;
 Rie Sato (1980-), joueuse de softball japonaise ;
 Rihoko Sato, danseuse japonaise ;
 Ruika Sato (1992-) une judokate japonaise ;
 Rumina Satō (1973-), sportif pratiquant le combat libre ;
 Satoru Satō (1945-), artiste ;
 Shimako Satō (1964-), réalisateur de jeu vidéo ;
 Shinichi Sato (1965-), joueur de baseball japonais ;
 Shin'ichi Sato (1915-1982), peintre japonais ;
 Shizuya Sato (1929-2011), meijin ;
 Shinsuke Satō (1970-), réalisateur japonais ;
 Takuma Satō (1977-), pilote de F1 ;
 Tetsuo Satō (1949-), joueur de volley-ball japonais ;
 Tomoaki Sato (1968-), joueur de baseball japonais ;
 Toshiharu Sato (1969-), gymnaste artistique japonais ;
 Yasuhiro Sato (1967-), joueur de baseball japonais ;
 Yasutaka Sato (1940-), joueur de volley-ball japonais ;
  ;
  ;
 Yūya Satō (1980), romancier japonais.

Prénom
 Sato Kilman, homme politique de la république de Vanuatu.

Acronyme
 SATO, logiciel d'analyse de données textuelles.
 SATO : Société autonome de transport d'Oujda.

Autres
 Le satô est une variété de tambur (instrument à cordes) dont on joue avec un archet.
 Le sato est un alcool de riz thaïlandais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais